Еськовка — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Еськовка — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Еськовка — деревня в Дрибинском районе Могилёвской области.